Лотфи Заде (, , ; 4 февраля 1921, Азербайджанская ССР, Новханы — 6 сентября 2017, Беркли, Калифорния) — американский  и , автор термина «нечёткая логика» и один из основателей теории нечётких множеств, профессор Калифорнийского университета (Беркли).

Предложенная Лотфи Заде «нечёткая логика» была попыткой связать математику с интуитивным способом коммуникации, к которому люди обращаются, руководствуются в общении и взаимодействуют с миром.

Биография 
Родился в селе Новханы близ Баку как Лютфи Алескерзаде (или Аскер Заде). Отец — Рагим Алескерзаде (1894—1980), журналист, — был азербайджанцем и иранским подданным родом из Ардебиля; мать — Фейга (Фаня) Моисеевна Коренман (1897—1974), врач-педиатр, — еврейского происхождения, из Одессы. Рагим Алескерзаде, чья семья происходила из города Ардебиль, был направлен в Баку в годы Первой мировой войны в качестве иностранного корреспондента еженедельника «Иран». Там он женился на студентке медицинского института Фане Моисеевне Коренман, чья семья покинула Одессу во время еврейских погромов, и в годы НЭПа занялся оптовой торговлей спичками. Семья жила в Баку на пересечении улиц Азиатской и Максима Горького.

С первого по четвёртый класс учился в бакинской русской школе № 16, в детстве много читал — как классические произведения русской литературы, так и мировую классику в русских переводах. В 1931 году семья Аскерзаде в связи со сложной экономической ситуацией в стране переехала в Иран. На протяжении восьми лет учился в Американском колледже Тегерана (впоследствии известном как  — миссионерской пресвитерианской школе с обучением на персидском языке), затем на электротехническом факультете в Тегеранском университете (окончил в 1942 году). Со своей будущей женой Фаней Занд (в замужестве Фэй Заде, 1920—2017), из семьи евреев из Двинска, переехавших позже в Германию и бежавших оттуда в Тегеран после прихода к власти нацистов, познакомился ещё в школе. Много лет спустя Фэй Заде стала автором наиболее полной биографии своего мужа — «Моя жизнь и путешествия с отцом нечёткой логики». Книга, вышедшая на английском языке в 1998 году, переведена на русский язык в 2001 году.

После окончания университета работал вместе с отцом, который поставлял стройматериалы для дислоцированных в Иране американских войск. В июле 1944 года переехал в Соединенные Штаты и в сентябре поступил в Массачусетский технологический институт (в 1946 году получил диплом магистра по специальности инженера-электрика), по окончании которого поступил в аспирантуру Колумбийского университета, а после защиты диссертации в 1949 году остался там же ассистентом на инженерном отделении. Его родители в это время тоже жили в Нью-Йорке (мать работала врачом).

С 1959 года работал в Калифорнийском университете (Беркли).

В 1965 и 2008 годах посещал Баку. В декабре 2008 года, примерно через месяц после возвращения учёного из Баку в Беркли, у него случился сердечный приступ; оправившись от болезни, он вернулся к работе.

В августе 2017 года обратился с письмом в администрацию президента Азербайджана с просьбой похоронить его в Азербайджане. Скончался учёный 6 сентября 2017 года. Перед кончиной он просил, чтобы его похоронили по мусульманским обычаям с совершением погребальной молитвы. Тело усопшего было доставлено в Баку 29 сентября и похоронено на Аллее почётного захоронения. 6 сентября 2018 года на могиле был установлен памятник работы Омара Эльдарова.

Вклад в науку 
В 1965 году опубликовал основополагающую работу по теории нечётких множеств, в которой изложил математический аппарат этой теории. В 1973 году предложил теорию нечёткой логики (), позднее — теорию мягких вычислений (), а также — теорию вербальных вычислений и представлений ().

В Google Scholar на ноябрь 2011 года зарегистрировано 88,7 тыс. ссылок на его работы, из них 26 тыс. на первую публикацию о нечётких множествах в журнале . На октябрь 2017 года Scopus показывает 482 академические работы, ссылающиеся на 20 работ Лотфи Заде, изданных с 1950 по 1956 год и 53708 академических работ, ссылающихся на 179 работ Лотфи Заде, изданных с 1957 по настоящее время, 36165 из которых ссылаются на публикацию о нечётких множествах 1965 года.

Награды 

 Премия Хонда (1989)
 Медаль Ричарда Хэмминга (1992)
 Премия Кампе де Ферье (1992)
 Медаль Руфуса Ольденбургера (1993)
 Медаль почёта IEEE (1995)
 Премия Окава (1996)
 Медаль Эглестона (2007)
 Медаль Бенджамина Франклина (2009)
 Орден «Дружба» (7 февраля 2011 года, Азербайджан) — за выдающиеся заслуги в налаживании межкультурного диалога путём вклада в развитие науки и технологий
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2012)
 Золотая медаль имени Низами Гянджеви (2016)
 Премия «Золотой гусь» (2018)

Семья 
 Мать — Фейга (Фаня) Моисеевна Коренман-Заде (21 августа 1897 — 17 января 1974), окончила медицинский факультет Азербайджанского государственного университета в 1928 году. В 1928—1931 годах проходила ординатуру в Институте охраны материнства и младенчества. В 1931 году переехала с семьёй в Иран, где организовала первую в стране детскую консультацию «Капля молока». Её стараниями американская больница в Тегеране открыла первое в стране детское отделение, которое она возглавляла десять лет. Живя в США, работала педиатром и школьным врачом.
 Жена (с 1946 года) — Фэй Заде (урождённая Фаня Занд, 1920—2017).
 Дочь — Стелла Заде (27 июля 1947, Нью-Йорк — 7 июня 2006, Санта-Барбара (Калифорния)) — журналистка (её муж, Дэвид Л. Герш — адвокат и известный писатель).
 Сын — Норман Заде, также известный как  (род. 1950) — специалист в области теоретической информатики, профессиональный игрок в покер, автор пособия по игре в покер, основатель и редактор журнала для мужчин .
 Двоюродная сестра (дочь родной сестры матери, врача Анны Моисеевны Коренман) — Джаннет Алибековна Селимова (род. 1940), режиссёр Русского драматического театра им. Самеда Вургуна, художественный руководитель Бакинского камерного театра, народная артистка Азербайджана.

Память 

 Имя Лотфи Заде носит одна из улиц города Баку.
 В 2021 году в Азербайджане выпущена марка, посвящённая 100-летию Лотфи Заде.

Личная жизнь 
По словам сына учёного, Лотфи Заде был очень хорошим игроком в теннис.

Любимыми блюдами Лотфи Заде являлись плов и шашлык. Одним же из его любимых ресторанов в Беркли был «Алборз», где он всегда заказывал «бадымджан долмасы» (баклажановую долму).

Сочинения 
 Lotfi Zadeh: From computing with numbers to computing with words — from manipulation of measurements to manipulation of perceptions in International Journal of Applied Math and Computer Science, pp. 307—324, vol. 12, no. 3, 2002.
 Заде Л. А., Дезоер Ч. А. Теория линейных систем. Метод пространства состояний = Linear system theory. The state space approach. / Пер. с англ. В. Н. Варыгина [и др.] Под ред. Г. С. Поспелова. — М. : Наука, 1970. — 703 с. : черт.
 Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений = The concept of a lingustic variable and its application to approximate reasoning. / Пер. с англ. Н. И. Ринго. Под ред. Н. Н. Моисеева и С. А. Орловского. — М. : Мир, 1976. — 165 с. : ил.

Примечания

Литература 
 Fay L. Zadeh. My life and travels with the father of fuzzy logic. TSI Press: Альбукерке, 1998. — 310 p. (на русском языке: Жизнь и путешествия с отцом нечёткой логики от Фей Заде. Баку: Чашыоглы, 2001)

Ссылки 

 Великий и простой азербайджанец Лютфи Заде
 Воспоминания Н. Н. Моисеева о семье Заде
 Academic profile — Berkeley, University of California
 IEEE: Zadeh
 90 лет! Лютфи Заде: «Азербайджанская кровь дала мне упорство и стойкость»
 Страница о Лотфи Заде
 Lotfi Zadeh, Father of Mathematical ‘Fuzzy Logic,’ Dies at 96
 6 сентября — день памяти всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Награждённые медалью Ричарда Хэмминга
Почётные доктора Бакинского государственного университета
Выпускники Тегеранского университета
Награждённые медалью почёта IEEE
Иммигрировавшие в США из СССР
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Колумбийской школы инженерных и прикладных наук
Учёные в области науки о системах
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Награждённые медалью Эглестона
Лауреаты премии Окава
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку
Действительные члены IEEE
Члены Финской академии наук
Награждённые медалью Руфуса Ольденбургера
Преподаватели Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Почётные доктора университета Овьедо
Почётные доктора Гранадского университета